aldehyd octowy, CH3−CHO
alkohol winylowy, CH2=CHOH
tlenek etylenu,